Le tournoi de Los Angeles 2012 est un tournoi de tennis se déroulant sur Dur (ext.) du 23 au . C'est la  du tournoi dans l'ère open.

Faits marquants 
 Sam Querrey a décroché le titre en simple grâce à sa victoire expéditive contre le Lituanien Ričardas Berankis en finale. C'est le  de l'Américain en Californie, après 2009 et 2010, et le  de sa carrière sur le circuit ATP.
 En double la paire belge Ruben Bemelmans/Xavier Malisse remporte le titre face à la paire britannique Jamie Delgado/Ken Skupski. Il s'agit de leur  et  respectifs.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2012 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Los Angeles

Liens externes

Navigation 

ATP 2012
Sport en Californie en 2012
Los Angeles
Tennis en juillet 2012
Tennis aux États-Unis en 2012
Sport aux États-Unis en juillet 2012